Nerds – marchio della Ferrara Candy Company
 Nerds FC – serie di documentari australiana

Pagine correlate 
 Nerd (disambigua)